Трамвай у Сент-Етьєн () — трамвайна мережа французького міста Сент-Етьєн.

Історія 
Перші парові трамваї з'явилися на вулицях міста у грудні 1881 року, на початку 1900-х років система була електрифікована. На початку 1940-х років частину ліній замінили тролейбусами, а після 1956 року в місті взагалі залишилася лише одна діюча лінія, таким чином Сент-Етьєн став одним з небагатьох міст Франції де рух трамваїв не припинявся.

Рухомий склад 
За свою історію в мережі використовувалися різні типи рухомого складу. У 2019 році рухомий склад складається з трамваїв двох типів; 35 трамваїв виробництва Alstom завдовжки 23 метри — 1991 та 1998 років виробництва, та 16 сучасних п'ятисекційних низькопідлогових CAF urbos  завдовжки 33 метри  — 2016 року випуску.

Галерея

Див. також

Посилання 
 Трамвай у Сент-Етьєн на UrbanRail.net
 Трамвай у Сент-Етьєн на Trams-in-France.net

Сент-Етьєн
Сент-Етьєн
Засновані у Франції 1881
1881 у залізничному транспорті